Натуральне число 1415
 1415 рік до нашої ери
 1415 рік нашої ери